A 2002-es Deutsche Tourenwagen Masters szezon volt a bajnokság harmadik szezonja. Az idény április 21-én kezdődött a Hockenheimringen és szintén ott ért véget október 6-án. A bajnoki címet Laurent Aïello szerezte meg Bernd Schneiderel szemben.

Csapatok és versenyzők

Összefoglaló

Végeredmény 
Pontrendszer
A kvalifikáció első három helyezettje az alábbiak szerint kapott pontokat:

Pontot az első hat helyezett kapott az alábbiak szerint:

Versenyzők 

 † ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok 

 † ‑ Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 A német túraautó-bajnokság hivatalos honlapja

dtm